Иван Фёдорович Панин (1912, Тульская область — 1974, Москва) — паровозный машинист депо Москва-Сортировочная Московско-Рязанской железной дороги, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1912 году в деревне Средние Ростоки Арсеньевского района Тульской области в крестьянской семье.

В 1932 году пришел работать на железную дорогу. Работал на станции Москва-Сортировочная Московско-Рязанской железной дороги. Со временем стал машинистом, освоил маневровые и магистральные паровозы, включился в кривоносовское движение.

В 1939 году получил новый паровоз СО № 18-1735. Вместе с напарником поднял вес грузовых поездов с полутора до двух тысяч тонн, техническую скорость — с 27 до 45 километров в час. Пробег его паровоза между постановками на промывочный ремонт увеличился вчетверо и достиг 15 тысяч километров.

Новатор остался верен себе и в трудные военные дни. Со своей бригадой он удлинил пробег между ремонтами паровоза до 60-70 тысяч километров.

Панин не раз бывал под бомбежкой. Особенно тяжелые испытания ему пришлось выдержать на станции Дивово. Фашисты совершили налет, когда на станции скопились составы с боеприпасами. Станцию охватил огонь, начались рваться вагоны со снарядами. Из этого гигантского костра Панин сумел вывести на станцию Рыбное несколько сцепов по 25-30 вагонов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Панину Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1944—1945 годах был слушателем Центральных технических курсов НКПС. После войны продолжал работать машинистом, с 1963 года — машинистом-инструктором.

Скончался в 1974 году. Похоронен в Москве на Люблинском кладбище.

Награждён орденом Ленина, медалями, знаком «Почетный железнодорожник».

Ссылки

Литература 
 Герои стальных магистралей. Кн. 1. М. 2000
 Герои труда военных лет 19411945. М. 2001

Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Машинисты локомотива
Похороненные на Люблинском кладбище